The Video Collection 93:99 – album di Madonna del 1999
 The Video Collection – album video di Freddy Mercury del 2000
 The Video Collection – album video di Anastacia del 2002
 The Video Collection: 1997-2003 – album video degli HIM del 2003